Bill Gregg e Harry Parker hanno battuto in finale Horace Rice e George Wright 6-2, 3-6, 6-2, 6-2.

Tabellone

Fase finale

Collegamenti esterni 
 
 

Australasian Championships 1907